Мурза:

 Мурза — аристократический титул в тюркских государствах.

 Топоним
 Мурза — река в России, протекает в Свердловской области.

 Персоналии
 Мурза, Артур Артурович (род. 2000) — украинский футболист.
 Мурза, Владимир Моисеевич (1940—2013) — епископ Российской церкви христиан веры евангельской
 Мурза, Илья Митрофанович (1904—1983) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Мурза, Миндаугас (род. 1973) — лидер ултранационалического Союза литовского народа.
 Мурза, Степан Семёнович (1917—1974) — Герой Советского Союза, полковник.

См. также 
 Мурза Берлибаш — деревня в Кайбицком районе Татарстана.
 Мурзя — река в России.